Kovács Györgyi (1957) ritmikus sportgimnasztikázó, edző
 Kovács Györgyi (?) az Új Színház gazdasági vezetője

Egyéb
 Kugler Sándorné (1908–2016) matematika-fizika-kémia szakos tanár, a középiskolai „Függvénytáblázat” egyik társszerzőjének a leánykori neve